Марван — власна назва.

Особи 
 Марван I — Омейядський халіф (623—626)
 Марван II — Омейядський халіф (744-750) 
 Ярослав Марван

Топоніми

Марван (Португалія) — муніципалітет.